Fidelity ("fedeltà" in lingua inglese) può riferirsi a:

Aziende 
Fidelity International Limited – società finanziaria 
Fidelity Investments – società finanziaria

Film
 Fidelity – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
 Fidelity – cortometraggio del 2012 diretto da Stephen Staunton

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Fidelity – villaggio della Contea di Jersey, Illinois
Fidelity – città della Contea di Jasper, Missouri

Musica 
 Fidelity – singolo di Regina Spektor del 2006, dall'album Begin to Hope

Televisione 
 Fedeltà (Fidelity) – episodio della prima stagione di Dr. House - Medical Division